Familie
 Tayart de Borms, Belgische adellijke familie

Personen met de achternaam Borms
 Arthur Borms, Belgisch politicus
 August Borms, Belgisch politicus, hoofdredacteur en Vlaams activist
 Jutta Borms, Belgisch arts, muzikante en presentatrice
 Karel Borms, Belgisch-Nederlands arts, hoogleraar en Vlaams activist
 Kris Borms, Belgisch journalist en presentator

Nederlandse of Vlaamse achternaam